Rachel Marie Parsons (ur. 19 listopada 1997 w Rockville) – amerykańska łyżwiarka figurowa, startująca w parach tanecznych z bratem Michaelem Parsonsem. Mistrzyni świata juniorów (2017), zwyciężczyni finału Junior Grand Prix (2016), medalistka zawodów z cyklu Challenger Series oraz mistrzyni Stanów Zjednoczonych juniorów (2017).

2 kwietnia 2019 roku Rachel Parsons ogłosiła zakończenie kariery łyżwiarskiej ze względu na zaburzenia odżywiania z którymi zmagała się od 13. roku życia.

Osiągnięcia 
Z Michaelem Parsonsem

Przypisy

Bibliografia 
 

Amerykańscy łyżwiarze figurowi
Ludzie urodzeni w Rockville (Maryland)
Urodzeni w 1997